Mezei Sándor
Mezei Sándor (1919–1995) agrármérnök, mezőgazdasági író, pedagógus
Mezei Sándor (1968) újságíró, városi tanácsos

Mezey Sándor
Mezey Sándor (1884–1968) ügyvéd, költő, író, publicista

Jegyzetek